A Football League One 2008–2009-es szezonja volt a harmadosztály 17. szezonja. A szezon 2008 augusztusában kezdődött, és 2009 májusában ért véget, a rájátszás után. A győztes a Leicester City FC lett, 7 ponttal megelőzve a Peterborough United FC együttesét.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
Leicester City
Colchester United
Scunthorpe United

Feljutott csapatok 
Milton Keynes Dons
Peterborough United
Hereford United
Stockport County

Tabella

Rájátszás

Elődöntők

1. mérkőzések

Visszavágók

Döntő

Góllövőlista

Stadionok

Források 

Angol labdarúgó-bajnokság
angol 3